Mathews House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mathews House (Colorado), ID-Nr. 04001110
 Mathews House (Ohio), ID-Nr. 73001488